La Grand Champions Cup di pallavolo femminile 1997 si è svolta dal 14 al 23 novembre 1997 a Hiroshima, Osaka e Tokyo, in Giappone: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Russia.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Russia(Primo titolo)

Secondo posto
Cuba

Terzo posto
Brasile

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1997
 1997